Caldervale bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland Caldervale (Neuseeland)
 eine Bahnstrecke in England, Caldervale Line